Действующий чемпион турнира швейцарец Роджер Федерер сумел защитить свой титул и в третий раз подряд добиться победы на турнире. В финале он обыграл Энди Роддика 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. В семи матчах Федерер уступил только два сета — в четвертьфинале Джеймсу Блейку и в финале Роддику.

Посев 

 ' Роджер Федерер (титул)
  Рафаэль Надаль (четвертьфинал)
  Иван Любичич (первый раунд)
  Давид Налбандян (второй раунд)
  Джеймс Блейк (четвертьфинал)
  Томми Робредо (четвёртый раунд)
  Николай Давыденко (полуфинал)
  Маркос Багдатис (второй раунд)
  Энди Роддик (финал)
  Фернандо Гонсалес (третий раунд)
  Давид Феррер (третий раунд)
  Томаш Бердых (четвёртый раунд)
  Яркко Ниеминен (первый раунд)
  Томми Хаас (четвертьфинал)
  Ллейтон Хьюитт (четвертьфинал)
  Хуан Карлос Ферреро (второй раунд)

<ol start="17">
  Энди Маррей ''(Четвёртый раунд)
  Робби Джинепри ''(Третий раунд)
  Доминик Хрбаты ''(Первый раунд)
  Новак Джокович ''(Третий раунд)
  Гастон Гаудио ''(Третий раунд)
  Фернандо Вердаско ''(Третий раунд)
  Дмитрий Турсунов ''(Третий раунд)
  Хосе Акасусо ''(Первый раунд)
  Ришар Гаске ''(Четвёртый раунд)
  Оливье Рохус ''(Третий раунд)
  Гаэль Монфис ''(Второй раунд)
  Агустин Кальери ''(Первый раунд)
  Юнас Бьоркман ''(Второй раунд)
  Себастьен Грожан ''(Второй раунд)
  Хуан Игнасио Чела ''(Первый раунд)
  Кристоф Влиген ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые